Röntgen poate desemna:
 Wilhelm Conrad Röntgen, fizician german, (1845-1923), descoperitorul razelor X
 radiație Röntgen, numită și radiație (raze) X, unde electromagnetice
 Aparat Röntgen, aparat pentru vederea unor obiecte cu ajutorul razelor x
 Roentgen, unitate de măsură a dozei radiațiilor X sau .